Енгра́нд, Енґранд () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 55 км на північний схід від Нанта, 29 км на захід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Енгранд і Ле-Френ-сюр-Луар було об'єднано в новий муніципалітет Енгранд-Ле-Френ-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 705 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1675,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Енгранд на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Енгранд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара